Miroslav Hanuljak (* 12. září 1984) je český hokejový brankář. Aktuálně chytá za klub Piráti Chomutov.

Úspěchy v kariéře 
2005/2006 - Nejvíce vychytaných nul ve druhé lize (5).

2006/2007 - Nejvíce vychytaných nul ve druhé lize (3).

2009/2010 - Nejlepší prvoligový brankář v play-off (10 zápasů; 1,98; 94%)

2009/2010 - Nejvíce vychytaných výher v lize (28).

2011/2012 - Nejvíce vychytaných výher v lize (25).

Statistiky kariéry

Externí odkazy 
 Profil na Hokej.cz
 Profil na Eliteprospects.com

Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Plzeň
Narození v roce 1984
Narození v Litvínově
Žijící lidé
Muži
Narození 12. září
Hráči draftovaní Nashvillem Predators